Màrfino (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Màrfino (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia